Bosel steht für:

 Bosel (Bischof) (7. Jh.), erster Bischof von Worcester
 Deutsche Bosel, Aussichtspunkt im Spaargebirge bei Meißen
 Siegmund Bosel (1893–1945?), österreichischer Großkaufmann und Bankier jüdischer Herkunft

Siehe auch:
 Bosl
 Bösel (Begriffsklärung)
 Bosel und Elbhänge nördlich Meißen
 Bossel